Збі́рна Аргенти́ни з футбо́лу — представляє Аргентину на міжнародних турнірах і в товариських матчах з футболу.

Збірна Аргентини — одна з найтитулованіших світових футбольних збірних: аргентинці тричі вигравали чемпіонат світу (у 1978, 1986 та 2022 роках), 15 разів ставали володарями Кубка Америки і двічі вигравали олімпійський турнір (у 2004 і 2008 роках). Аргентина — одна з двох збірних (разом з Францією), яка вигравала всі турніри під егідою ФІФА: чемпіонат світу, Олімпійські ігри та Кубок конфедерацій.

Аргентина відома своїми суперництвами зі збірними Бразилії, Уругваю, Німеччини та Англії через історичні протистояння один з одним протягом всієї футбольної історії.

Чемпіонат світу з футболу

Гравці збірної 
Див. також :Категорія:Гравці збірної Аргентини з футболу

Поточний склад 
Наступні 26 гравці були оголошені у списку збірної для участі у ЧС-2022.

Матчі та голи вірні станом на 16 листопада 2022 року, після матчу проти ОАЕ.

Форма

Примітки

Посилання 
 rsssf.com  

Футбольна збірна Аргентини